Конжи може да се односи на:

 Конжи (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Конжи (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Конжи сир Теруан, насељено место у Француској, у департману Сена и Марна